Бриланд () — английская фамилия. Известные носители:

 Бриланд, Джессика (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Бриланд, Марк (род. 1963) — американский боксёр-профессионал.